LK Krupp (повна назва Leichter Kampfwagen Krupp ) - легкий танк Німецької імперії в період Першої світової війни . Робота над ним розпочалася у 1917 році. Проект було доручено групі Раузенберга. Побудова прототипу почалася 1918 року і тривала довго. Напівготовий зразок випробували 13 червня 1918, проте після його порівняння з LK II вибір був зроблений на користь групи Фольмера. Замовлення на випуск LK Krupp було анульовано.

Історія створення 
Робота над цією машиною розпочато навесні 1917 року з ініціативи Головного командування німецької армії. Приводом для цього послужила активність британських і французьких танкових частин, що підвищується, реакція на дії яких у німців була дуже болюча. Так як штурмовий танк A7V вважався лише частковим рішенням "адекватної відповіді", паралельно з ним велася розробка легших машин. Найбільш простим виходом здавалося використання вже існуючих вузлів від автомобілів, що запропонувала конструкторська бригада під керівництвом Фольмера - згодом ця машина стала відома під позначенням LK I. Однак командування мав свої погляди з цього питання.

Імовірно, у березні 1917 року було проведено переговори з фірмою « Krupp », у ході яких було досягнуто домовленості про будівництво дослідного зразка легкого танка. Його проектуванням зайнялася бригада професора Раузенберга, яка запропонувала проект броньованої гусеничної бойової машини, дуже відмінної від LK I.

Будівництво першого прототипу було розпочато взимку 1918 року і просувалося вкрай повільно. Який саме з танків будувався зараз сказати важко, але йдуть відміни до першого варіанту з 8-катковою ходовою частиною .

Опис конструкції 
Компонувальна система LK Krupp нагадувала самохідну гармату. Попереду розташовувався бойовий відсік для водія та кулеметника, ззаду – двигун. Що стосується ходової частини, то в першому варіанті конструкції на кожен борт припадало по 8 опорних котків, зблокованих у візки по два колеса. У другому варіанті передбачалося використання трьох опорних ковзанок малого діаметра і однієї великого котка великого діаметра.

Корпус 
Компонувальна схема LK Krupp більше нагадувала самохідну гармату у його класичному вигляді. У передній частині корпусу розташовувався бойовий відсік, де знаходилися місця водія та кулеметника. Місце командира знаходилося на певному пагорбі. Двигун встановлювався на кормі.

Озброєння 
Озброєння складалося з одного 7,92-мм кулемета MG-08 , що знаходився в лобовому бронелисті корпусу.

Двигун та трансмісія 
У кормовій частині корпусу встановлювався 4-циліндровий бензиновий карбюраторний двигун, потужністю 40-50 л. с. Трансмісія механічного типу з 4-швидкісною коробкою передач.

Ходова частина 
У ходовій частині використовувалися три опорні котки малого діаметра і одна велика ковзанка великого діаметра, за розмірами порівнянна з напрямним колесом. Заднє колесо спрямовуюче, переднє провідне. Направляюче колесо було опущено на ґрунт, а підтримуючий ролик був лише один.

Плани виробництва 
Не секрет, що після весняного наступу, що невдало завершився, німецька армія змушена була відступати, а застосування танків з боку союзників приймало все більш масштабний характер. Особливо виділялися нові Renault FT-17 , які хоч і застосовувалися місцями спонтанно, але показали більш високу ефективність, ніж інші французькі машини. Відразу після початку Ам'єнської операції фірмі « Krupp » видали замовлення на будівництво 65 танків, хоча прототип ще не був добудований. Є відомості, що напівготовий прототип було передано на випробування 13 червня 1918 року, але після порівняння з модифікованим LK II вибір було зроблено на користь проекту Фольмера. Замовлення на випуск танків « Krupp» анулювали у жовтні, а єдиний дослідний зразок згодом розібрали на метал. Очевидно, жодної фотографії танка Krupp не збереглося.

Проте, 23 липня 1918 року, фірма « Krupp » запропонувала проект іншого піхотного танка, оснащеного 52-мм гарматою та кулеметом, але військова комісія відкинула і його. Причинами відмови стали можлива недостатня прохідність та наявність аналогічного проекту Lk III .

Див. також 

 Mark A
 Рено FT-17

Джерела 
http://aviarmor.net/tww2/tanks/germany/lk-krupp.htm

https://wikiwarriors.org/wiki/LK_Krupp
Танки Першої світової війни
Легкі танки
Танки Німеччини
Дослідні танки і прототипи